Киприно — село в Невьянском городском округе Свердловской области, Россия. Ранее была центром Кипринского сельсовета Невьянского района.

География 
Село Киприно муниципального образования «Невьянский городской округ» расположено вдоль левого берега реки Малый Сап (левого притока реки Реж) при впадении в неё реки Пашковки по обоим берегам обеих рек, возле шоссе местного значения Невьянск — Реж к северу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 31 километрах к востоку от центра округа города Невьянска (38 километров по трассе). Село расположено на ровной местности, покрытой кругом полями и небольшими перелесками. Расстояние до районного центра и ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 34,5 км. Ближайшие населённые пункты — Аятское, Конёво, Корелы, Гашени.

История села 
В XIX веке село входило в состав Аятской волости Екатеринбургского уезда. В 1869 году в деревне Киприной имелась 1 православная церковь и одна православная часовня. Согласно подворной переписи 1887 года население села составляло 743 жителя (362 мужчины и 381 женщина), проживавших в 157 дворах. Грамотными были только 28 мужчин и 4 женщины, учащихся — 20. В 1900 году в приходе (В состав прихода входит деревня Корелы, отстоящее от села в двух верстах.) села насчитывалось 813 мужчин, среди них 17 человек — раскольников. В селе была открыта церковно-приходская школа. Главным занятием в начале XX века сельчан было хлебопашество. В селе имелось семь промышленных заведений.
В советские и в 1990-е годы была центром Кипринского сельсовета Невьянского района.

Сретенская церковь 
21 декабря 1881 года была освящена церковь в честь Сретения Господня, каменная, однопрестольная. В 1934 году был запрещён колокольный звон, а в 1938 году церковь была закрыта. В советское время была снесена колокольня. В настоящее время храм законсервирован, не восстанавливается.

Инфраструктура 
В селе есть небольшой клуб (перенесён здание школы), малокомплектная школа(закрыта) и детский сад, фельдшерский пункт, опорный пункт полиции, почта (закрыта) и три продуктовых магазина. Добраться до села можно на автобусе из Невьянска или Режа.

Население 
По переписи 2010 года постоянное население — 325 человек, из них 150 мужчин и 175 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (94 %).

Долговременная динамика численности населения:

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Населённые пункты Невьянского городского округа